Güiro puede referirse a:
 En México Güiro es la variedad silvestre de la zona del árbol de calabazas Crescentia cujete
 Güiro (güiro cubano, güiro de salsa, güiro puertorriqueño, güícharo), instrumento de percusión hecho de calabaza.
 güiro, agrupación y estilo de música de santería, que se compone de voces, guataca, güiros abwes o chekeres y tambor.
 Güiro gaditano o mirlitón, instrumento de percusión constituido por una caña hueca en uno de cuyos sus extremos se fija un papel de fumar o un trozo de plástico.
 Güira, instrumento de percusión metálico, de República Dominicana, parecido al güiro. Utilizado en la cumbia de Argentina y Uruguay, donde es comúnmente llamado güiro.